La Liga de fútbol marroquí también nombrada GNF 1 (Groupement National de Football) y conocida como Botola Pro1 () o Botola Pro Inwi por razones de patrocinio, es la máxima competición de clubes de fútbol en Marruecos, se disputa desde 1915.

Historia 
El fútbol en Marruecos tiene su origen en la Liga de Marruecos en 1916, un torneo organizado por la Federación Francesa de Fútbol durante la ocupación francesa de Marruecos. La liga de Marruecos junto a las ligas de Argel, liga de Orán y liga de Constantina en Argelia, y la liga de Túnez, conformaban la Unión de ligas de fútbol del norte de África que estaban insertas en categorías inferiores del fútbol francés.

Después de la independencia de Marruecos en 1956 el torneo dejó de disputarse, dando paso a la disputa del Campeonato de Fútbol de Marruecos (GNF) y organizado por la Real Federación Marroquí de Fútbol fundada en 1955.

El USM Casablanca fue el equipo más exitoso en este periodo ganando el título en 16 ocasiones, seguido por el Olympique Marocain con 8 conquistas y del Wydad Casablanca que ganó cinco títulos.

Formato 

La liga marroquí la disputan 16 equipos, el campeón y el subcampeón clasifican a la Liga de Campeones de la CAF, mientras el tercero más el campeón de la Copa del Trono acceden a la Copa Confederación de la CAF. Los dos últimos clasificados descienden al final de la temporada a la Segunda división marroquí.

Palmarés

Liga Marroquí 

 1916: CA Casablanca
 1917: USM Casablanca
 1918: USM Casablanca
 1919: USM Casablanca
 1920: Olympique Marocain
 1921: Olympique Marocain
 1922: Olympique Marocain
 1923: Olympique Marocain
 1924: Union Fès
 1925: Union Fès
 1926: Olympique Marocain
 1927: US Athlétique
 1928: Stade Marocain
 1929: US Athlétique

 1930: Olympique Marocain
 1931: Stade Marocain
 1932: USM Casablanca
 1933: USM Casablanca
 1934: USM Casablanca
 1935: USM Casablanca 
 1936: Olympique Marocain
 1937: Olympique Marocain
 1938: USM Casablanca
 1939: USM Casablanca
 1940: USM Casablanca
 1941: USM Casablanca
 1942: USM Casablanca

 1943: USM Casablanca
 1944: Stade Marocain
 1945: Racing Casablanca
 1946: USM Casablanca
 1947: USM Casablanca
 1948: Wydad Casablanca
 1949: Wydad Casablanca
 1950: Wydad Casablanca
 1951: Wydad Casablanca
 1952: USM Casablanca
 1953: Sport Athlétique Marrakech
 1954: Racing Casablanca
 1955: Wydad Casablanca

Títulos por equipo 

 † Equipo desaparecido.

Clasificación histórica 
Tabla histórica del Campeonato de Fútbol de Marruecos (GNF) desde su temporada inaugural en 1956-57, hasta finalizado el torneo 2019-20. Se consideran tres puntos por victoria, un punto por empate.

Los clubes Wydad Casablanca y Raja Casablanca son los únicos dos equipos que han participado en las 63 temporadas disputadas.

Véase también 
 Copa del Trono - Copa de Marruecos
 GNF 2 - Segunda División
 Selección de fútbol de Marruecos
 Estadios de fútbol de Marruecos
 La Liga más fuerte de África del Siglo XXI

Referencias

Enlaces externos 
 Botola  en FIFA.com
 Morocco - List of Champions en RSSSF